Příjmení Holzman nosí více osob:

 Adam Holzman (* 1960) – americký kytarista
 Adam Holzman (klávesista) (* 1958) – americký hudebník
 Jac Holzman (* 1931) – americký hudební producent

Podobná příjmení 
 Holzmann
 Holman